Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla nejvýše nasazená americká dvojice bratrů Boba a Mika Bryanových, která opět vyhrála, když ve finále zdolala bělorusko-rumunské turnajové čtyřky Maxe Mirného s Horiou Tecăuem ve dvou setech 6–4 a 6–4.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (čtvrtfinále, odstoupili)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău ''(finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Apia International Sydney 2013